Zhenzhou kan syfta på följande platser:

Kina 

 Zhenzhou (häradshuvudort), Jiangsu, 
 Zhenzhou (socken), Sichuan, 

Robotskapade Kinaförgreningar